Sublette ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sublette (New Mexico)
 Sublette (Colorado)
 Sublette (Illinois)
 Sublette (Kansas)
 Sublette (Missouri)
 Sublette Township (Lee County, Illinois)

Sublette ist der Familienname folgender Personen:

 William Sublette (1799–1845), US-amerikanischer Pelzhändler, Mountain Man und Trapper

Siehe auch:
 Sublett